Iratxe e Irache (del vasco iratze, helecho) hacen referencia a varios artículos:

Lugares
Irache, localidad
Monasterio de Santa María la Real de Irache, en Navarra;

Personas
Iratxe Aurrekoetxea, entrenadora y ex gimnasta rítmica;
Iratxe García, política del PSOE;
Iratxe Sorzabal,  dirigente de la organización terrorista ETA;
Irache Quintanal, atleta española;

Nombres femeninos
Nombres vascos